Marianne hace referencia a varios artículos:

Símbolo
Marianne

Lugares
Marianne (Pensilvania)

Personas
Marianne Abderhalden
Marianne Agulhon
Marianne Bastid-Bruguière
Marianne Beate Kielland
Marianne Brandt
Marianne Breslauer
Marianne Cruz
Marianne Curley
Marianne Ehrenström
Marianne Faithfull
Marianne Fredriksson
Marianne Frostig
Marianne Grunberg-Manago
Marianne Hoppe
Marianne Jean-Baptiste
Marianne Loir
Marianne Maddalena
Marianne Mendt
Marianne Mithun
Marianne Moore
Marianne North
Marianne Nölle
Marianne Oldham
Marianne Oswald
Marianne Peronard
Marianne Promegger
Marianne Sägebrecht
Marianne Thyssen
Marianne Timmer
Marianne Vos
Marianne du Toit
Marianne von Martinez
Marianne von Werefkin

Cine y televisión 
 Marianne, serie de televisión francesa creada y dirigida por Samuel Bodin para Netflix;

Nombres femeninos